Guay ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Guay (* 1981), kanadischer Skirennläufer
 François Guay (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Joseph-Philippe Guay (1915–2001),  kanadischer Unternehmer und Politiker
 Julien Guay (* 1986), französischer Radrennfahrer
 Lucie Guay (* 1958), kanadische Kanutin
 Paul Guay (* 1960), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Philippe Le Guay (* 1956), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 René Guay (* 1950), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Chicoutimi
 Stefan Guay (* 1986), kanadischer Skirennläufer

Guay steht für:
 Guay (Schottland), Ort in Perthshire, Schottland

Siehe auch:
 Le Guay